Jméno Kunratice nese více obcí:

 Kunratice (okres Děčín) – obec v okrese Děčín, katastrální území (k. ú.) Kunratice u České Kamenice
 Kunratice (okres Liberec) – obec v okrese Liberec, k. ú. Kunratice u Frýdlantu

…nebo částí obcí:
 Kunratice (Liberec) – část města Liberec v okrese Liberec, k. ú. Kunratice u Liberce
 Kunratice (Praha) – část Prahy, KÚ Kunratice
 Kunratice (Šluknov) – část města Šluknov v okrese Děčín, k. ú. Kunratice u Šluknova

Slovo Kunratice se vyskytuje také v názvech obcí:
 Kunratice u Cvikova – obec a stejnojmenné k. ú. v okrese Česká Lípa

Název je odvozen od jména Konrád a vyskytuje se například i v obcích Kondratice, Kornatice či Kundratice.

Externí odkazy